Amerikai Egyesült Államok
 Freeland (Maryland)
 Freeland (Michigan)
 Freeland (Ohio)
 Freeland (Pennsylvania)
 Freeland (Washington)

 Egyesült Királyság
 Freeland (Oxfordshire), Anglia

 Kanada
 Freeland (Prince Edward-sziget)

Nevek
 Freeland, családnév